Swansong peut désigner :
 Swansong, un album de musique du groupe de death metal Carcass paru en 1996
 Swansong'', une œuvre symphonique du compositeur estonien Arvo Pärt créée en 2014